Zăvoiu se poate referi la:

 Muntenia
 Zăvoiu, Dâmbovița
 Transilvania
 Zăvoiu (Törpefalva), Bihor

Vezi și 
 Zăvoi (dezambiguizare)

Toponime românești